Хотэм () — английская фамилия.

Известные носители:
 Хотэм, Уильям (1736—1813) — британский морской офицер, адмирал, 1-й барон Хотэм.
 Хотэм, Чарльз (1927—1988) — британский морской офицер и колониальный администратор, 1-й губернатор Виктории.